Хобан () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хобан, Джеймс (ок. 1762—1831) — американский архитектор.
 Хобан, Овидиу (род. 1982) — румынский футболист, полузащитник.
 Хобан, Рассел (1925—2011) — англо-американский писатель-фантаст.